The Meaning of Life (Le Sens de la vie en anglais) peut désigner :
 Monty Python : Le Sens de la vie, un film des Monty Python réalisé par Terry Jones, sorti en 1983 ;
 The Meaning of Life, une chanson du groupe Offspring issue de l'album Ixnay on the Hombre sorti en 1997 ;
 The Meaning of Life, quatrième album du groupe de métal Tankard sorti en 1990.